Ihorombe (regio), regio in Madagaskar
 Ihorombe (plaats), plaats in Madagaskar